«Автоно́мные сове́тские социалисти́ческие респу́блики» первая серия — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям автономных советских социалистических республик, которая выпускалась в 1980—1985 годах (с 25 июня 1980 года по 16 февраля 1985 года).

Три каталога из шести задействованных каталогов:
 русский каталог с нумерацией ЦФА (ЦФА);
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC);
 немецкий каталог Михель (Michel); —
практически полностью определяют серию. Это многолетняя фиксированная серия.

Остальные каталоги разбили фиксированную серию из 11 марок на подсерии:
 американский каталог Скотт (Scott) — на 10 подсерий;
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 11 подсерий;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 11 подсерий.

Из 20 автономных ССР представлено только 11.

Здесь 11 марок, это 6-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности: 1,8. Первый номер серии ЦФА 5085, дата выпуска марки с первым номером серии 1980-6-25.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Административно-территориальное деление СССР